A União Desportiva Sampedrense é um clube de futebol português, localizada na cidade de São Pedro do Sul, distrito de Viseu.

O clube, foi fundado em 1946, manda os seus jogos em casa no Estádio Municipal da Pedreira.

Ligas 
 2001- 2002 - 1ª divisão da Associação de Futebol de Viseu (2º lugar, 54 pts 30 15-9-6  36-29 +7)
 2002- 2003 - 1ª divisão da Associação de Futebol de Viseu (11º lugar, 40 pts 30 11-7-12 32-37 -5)
 2003- 2004 - 1ª divisão da Associação de Futebol de Viseu (10º lugar, 40 pts 30 10-10-10 34-31 +3)
 2004- 2005 - 1ª divisão da Associação de Futebol de Viseu (3º lugar, 58 pts 30 18-4-8  51-33 +18)
 2005- 2006 - 1ª divisão da Associação de Futebol de Viseu (5º lugar, 51 pts 30 16-3-11 40-29 +12)
 2006- 2007 - 1ª divisão da Associação de Futebol de Viseu (7º lugar, 38 pts 30 10-8-12 29-36 -7)
 2007- 2008 - 1ª divisão da Associação de Futebol de Viseu (2º lugar, 55 pts 30 15-10-5 40-25 +15)
 2008- 2009 - 1ª divisão da Associação de Futebol de Viseu (2º lugar, 55 pts 30 17-4-9  59-34 +25)
 2009- 2010 - 1ª divisão da Associação de Futebol de Viseu (Campeão)
 2010- 2011 - Campeonato nacional 3.ª Divisão Série C]] (6º Lugar)
 2011- 2012 - Campeonato nacional 3.ª Divisão Série C]] 
 2012 - 2013 - idem

Clubes de futebol do distrito de Viseu
Clubes de futebol fundados em 1946
Fundações em Portugal em 1946
São Pedro do Sul (Portugal)